Јохан Сигисмунд, изборник Бранденурга (Хале, 8. новембар 1572- Берлин, 23. децембар 1619) је био изборник Бранденбурга. Био је син Јоаким Фридрих, изборник Бранденбурга и Catherine of Brandenburg-Küstrin.

Породично стабло 

Рођени 1572.
Умрли 1619.